Moras ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Moras im Département Isère
 Moras-en-Valloire im Département Drôme

Moras ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Blasius Moras (* 1941), indischer Geistlicher, Erzbischof von Bangalore
 Evangelos Moras (* 1981), griechischer Fußballspieler
 Joachim Moras (1902–1961), deutscher Publizist und Übersetzer
 Karen Moras (* 1954), australische Schwimmerin
 Narelle Moras (* 1956), australische Schwimmerin
 Nikolaus Moras (1936–2017), deutscher Illustrator 
 Walter Moras (1856–1925), deutscher Maler

Siehe auch:
 Peyrenc de Moras
 Morat
 Mauraz